El nombre de Iglesia de San Enrique es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Enrique:

Son comunes, por su importancia en la Iglesia católica: San Enrique Emperador, San Enrique de Ossó y Cervelló, San Enrique Walpole en Inglaterra y en Finlandia San Enrique de Upsala.

Iglesias 
  Iglesia de San Enrique Ossó, Hospitalet de Llobregat, Barcelona;
  Parroquia de San Enrique Emperador de Buenos Aires, Argentina;
  Parroquia de San Enrique Emperador de Guadalajara, Jalisco;
  Parroquia de San Enrique de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar; 
  Parroquia de San Enrique de Purén, Región de La Araucanía.

Catedrales 
  Catedral de San Enrique de Helsinski, Finlandia.